Kangro ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Kangro (1910–1994), estnischer Schriftsteller
 Hans Kangro (1916–1977), deutscher Physikhistoriker
 Maarja Kangro (* 1973), estnische Schriftstellerin
 Raimo Kangro (1949–2001), estnischer Komponist
 Tauno Kangro (* 1966), estnischer Bildhauer
Walther Kangro (1889–1976), deutscher Chemiker